Saccardiaceae är en familj av svampar. Saccardiaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Saccardiaceae